Машина часу:

 Машина часу — авторська програма Андрія Охрімовича
 Машина часу — гіпотетичний апарат, призначений для здійснення мандрівок у часі, атрибут численних науково-фантастичних творів.
 «Машина часу» — радянський і російський рок-гурт, заснований у 1969 році Андрієм Макаревичем.
 «Машина часу» — роман Герберта Веллса написаний у 1895, перший науково-фантастичний роман письменника.
 Фільми:
 «Машина часу» (1960) — американський науково-фантастичний фільм за твором Машина часу Герберта Веллса.
 «Машина часу» (1978) — американський адаптований телевізійний фільм режисера Генінга Шелерупа за твором Машина часу Герберта Веллса.
 «Машина часу» (2002) — науково-фантастичний фільм 2002 року виробництва США, адаптація однойменного фільму 1960 року за сценарієм Девіда Дункана і романа (1895) Герберта Веллса з тією ж назвою.

Див. також 
 «Машина часу в джакузі» (фільм)
 Подорож у часі